Het WTA-tennistoernooi van Birmingham (officieel DFS Classic) van 2001 vond plaats van 11 tot en met 17 juni 2001 in de Engelse stad Birmingham. Het was de twintigste editie van het toernooi. Er werd gespeeld op grasbanen.

Française Nathalie Tauziat bereikte de finale zowel in het enkel- als in het dubbelspel. Zij verloor de eind­strijd in het dubbelspel, maar won de titel in het enkelspel.

Enkelspel 
Titelverdedigster Lisa Raymond was het vierde reekshoofd. Zij bereikte de halve finale – daarin werd zij uitge­scha­keld door de latere winnares.

Het eerste reekshoofd, Française Nathalie Tauziat, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de ongeplaatste Nederlandse Miriam Oremans in twee sets. Tauziat wist voor de tweede keer het toer­nooi van Birmingham op haar naam te schrij­ven. Het was haar achtste (en laatste) WTA-titel, de enige van dat jaar. Zij won US$ 27.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De tweede Nederlandse deelneemster, Kristie Boogert, was als lucky loser tot het hoofdtoernooi toegelaten – daar verloor zij haar openingspartij.

Er speelden geen Belgische dames mee.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel 

De Australische titelverdedigsters Rachel McQuillan en Lisa McShea waren het achtste reeks­hoofd – zij strandden al in de eerste ronde.

Het als eerste geplaatste duo Cara Black en Jelena Lichovtseva won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als tweede geplaatste koppel Kimberly Po-Messerli en Nathalie Tauziat in twee sets. Het was hun vierde gezamen­lijke titel. Russin Lichovtseva had daar­naast zeven eerdere dubbel­spel­titels met andere part­ners; de Zimbabwaanse Black één.

De Belgische Els Callens speelde samen met Rita Grande uit Italië, met wie zij het derde reeks­hoofd vormde – zij kregen een vrijstelling voor de eerste ronde, maar verloren hun openingspartij in de tweede ronde.

Ook het Nederlandse team Kristie Boogert en Miriam Oremans, als vijfde geplaatst, kon na hun eerste optreden huiswaarts keren.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Birmingham 2001
Birmingham